Красноярский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Топчихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Красноярка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 386 человек, в том числе 183 мужчины и 203 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 378 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Красноярка,
 посёлок Нагорный,
 посёлок Староалейка.

Примечания 

Муниципальные образования Топчихинского района
Сельские поселения Алтайского края